Крістіан Дю-Боє (,  12 жовтня 1966, Фарста, Швеція) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1983 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Гаммарбю», «Юргорден», «Седертельє», «Стар Буллз Розенгайм» та «Мальме Редгокс».

Виступав за збірну Швеції.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Чемпіон Швеції в складі «Юргордена» — 1989, 1990, 1991.
 Володар Кубка європейських чемпіонів в складі «Юргордена» — 1990, 1991.
Збірна
 Бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи 1984 року.
 Олімпійський чемпіон — 1994.

Статистика

Посилання 
 
 

Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти «Гаммарбю»
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти «Седертельє»
Хокеїсти «Розенгайма»
Хокеїсти «Мальме»